Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Boczarow – rosyjski kolarz 
 Dmitrij Boczarow – rosyjski szachista
 Iwan Boczarow – rosyjski hokeista
 Michaił Boczarow – rosyjski przedsiębiorca